Růžov bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Růžov (Ledenice) (Rosenstein), Ortsteil von Ledenice, Okres České Budějovice
 Růžov (Rosenberg), Ortsteil von Stražisko, Okres Prostějov
 Růžov (Rosendorf), Wüstung in der Gemeinde Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice